Гю́нтер Бло́бел (; 21 мая 1936, Нижняя Силезия, Германия (ныне территория Польши)  — 18 февраля 2018, Нью-Йорк) — американский клеточный биолог немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1999).

Доктор медицины (1960) и доктор философии (1967), профессор Рокфеллеровского университета, член Национальной академии наук США и Леопольдины (обеих — с 1983), а также Американского философского общества (1989), иностранный член Российской академии наук (2008).

Биография 
Родился в небольшой деревне Вальтерсдорф (ныне Niegosławice, Польша) в германской провинции Нижняя Силезия (ныне территория Польши, Силезское воеводство). В 1960 году окончил Тюбингенский университет со степенью доктора медицины. Получил степень доктора философии по онкологии в университете Висконсина-Мэдисона (США) в 1967 году. С того же года постдок Рокфеллеровского университета, с 1976 года его профессор. С 1986 года исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

В 1945 году Гюнтер Блобел стал свидетелем пожара в Дрездене (см. Бомбардировка Дрездена). В 1990-х он основал благотворительную организацию «Друзья Дрездена» с целью восстановления частей города и важных культурных объектов в других частях Германии, пожертвовав на это все деньги, полученные на Нобелевскую премию.

Член-основатель Wiley Foundation, он являлся председателем жюри и создателем Wiley Prize.

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Член Американской академии искусств и наук (1984), Европейской академии (1992), Папской академии наук (2001), Академии  (2014), Американского общества клеточной биологии.

Научный вклад 
Белки синтезируются на рибосомах в цитоплазме. Однако было неизвестно, каким образом они доставляются в клеточные органеллы, где они должны осуществлять свою функцию (например, в митохондрию или в ядро). В 1970 году Блобел проводил эксперименты по транслокации белков через мембраны. Он открыл, что многие белки имеют так называемую сигнальную последовательность (сигнальный пептид), короткую аминокислотную последовательность, которая играет роль почтового индекса для доставки того или иного белка в нужную органеллу. За открытие адресного транспорта белка Блобел получил в 1999 году Нобелевскую премию по медицине или физиологии.

Награды 
 1978 — 
 1982 — Международная премия Гайрднера
 1983 — 
 1983 — 
 1986 — Медаль Уилсона, высшая награда Американского общества клеточной биологии
 1986 — 
 1987 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1989 — Waterford Bio-Medical Science Award
 1992 — Премия Макса Планка
 1992 — 
 1993 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования
 1996 — Международная премия короля Фейсала
 1999 — Премия Мэссри
 1999 — Нобелевская премия по физиологии или медицине, 
Орден Pour le Mérite (2001).

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 Freeview video 'An Interview with Günter Blobel' by the Vega Science Trust 

Цитологи
Биохимики Германии
Биохимики США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Леопольдины
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Члены Папской академии наук
Иностранные члены РАН
Члены Европейской академии
Доктора медицины
Доктора философии
Выпускники Тюбингенского университета
Профессора Рокфеллеровского университета
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Награждённые медалью Э. Б. Уилсона
Лауреаты премии Гумбольдта
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии короля Фейсала
Иммигрировавшие в США из Германии
Президенты Американского общества клеточной биологии
Почётные доктора Карлова университета